Toto je seznam obcí v departementu Bouches-du-Rhône ve Francii, jichž je celkem 119:

Reference 

 
Bouches-du-Rhône